HKM est un sigle qui peut désigner :
 , un jeu vidéo de combat.

Voir aussi 
 HKm Zvolen (Hokejový klub mesta Zvolen), le club de hockey sur glace de la ville de Zvolen en Slovaquie
 HKm Detva (Hokejový klub mesta Detva), le club de hockey sur glace de Detva en Slovaquie
 CNHU-HKM (Centre National Hospitalier et Universitaire Hubert Koutoukou Maga), un hôpital universitaire de Cotonou, au Bénin